Ernst Albrecht peut faire référence à :
 Ernst Albrecht (1907-1976), un footballeur allemand ;
 Ernst Albrecht (1930-2014), homme politique allemand ;
 Ernst H. Albrecht (1906-1982), décorateur de cinéma allemand.